Пло́тность населе́ния — число жителей, приходящееся на 1 км² территории. При расчёте плотности населения могут исключаться необитаемые территории и крупные внутренние водные пространства. Помимо общей плотности населения, используются отдельные показатели плотности для сельского и городского населения.

Средняя плотность населения мира по состоянию на 2013 год равна 52 человек на км², 48 человек на км² с учётом Антарктиды.
С ростом численности населения возрастает и его плотность. В 1890 году средняя плотность населения мира была равна 12 человек на один км², в 1950 году уже 18 человек, а в 1992 году — 40 человек.

Что влияет на плотность населения 
Люди неодинаково распределены по полушариям планеты. В основном они проживают в Северном (90 %) и Восточном (85 %) полушариях планеты. Плотность населения сильно, до десятков раз отличается между материками. Ещё сильнее различия в плотности населения между разными странами мира.

Среди факторов, влияющих на характер расселения людей и, следовательно, на плотность населения:
 Удалённость от моря
 Абсолютная высота местности
 Рельеф местности
 Давность освоения территории
 Климат

Примеры территорий с различными плотностями населения 
Данные в единицах: человек на квадратный километр
 Дакка — 44 000 (оценка на 2014 год)
 Манила — 42 858 (агломерация Метро-Манила — 18 246 на 2007 год)
 Монако — 37 172
 Мумбаи — 32 300 (оценка на 2014 год)
 Макао — 22 885
 Париж — 21 196 (оценка на 2014 для агломерации «Большой Париж» — 3900)
 Токио — 14 061 (по 23 специальным округам, 5963 с учётом всей префектуры города)
 Реутов — 11 881
 Сингапур — 7971
 Гонконг — 6801
 Минск — 5509 (оценка на 2014 год)
 Сектор Газа — 5044 (оценка на 2014 год)
 Москва — 4822 (с учётом Новой Москвы) (оценка на 2014 для Московской агломерации — 3400)
 Мальта — 1418
 Мальдивы — 1208
 Европейский Союз — 115
 Австралия — 3
 Монголия — 2

Самая низкая плотность населения среди крупных административных единиц — в Нунавуте, она составляет 0,02 чел/км². Нунавут — самая крупная и новая территория Канады, её площадь — 1,9 млн км², а численность населения — 33 697 человек.

Самые густонаселённые страны и территории 
Список составлен без учёта карликовых стран, данные приведены по состоянию на 2013 год. Данные в единицах: человек на квадратный километр.
 Бангладеш — 1087
 Палестинская территория — 734
 Тайвань — 649
 Южная Корея — 505
 Ливан — 464
 Руанда — 422
 Пуэрто-Рико — 410
 Нидерланды — 404
 Бурунди — 391
 Индия — 388

См. также 
 Население Земли
 Список стран, сортировка по плотности населения
 Список стран, сортировка по численности населения
 Список стран, сортировка по площади
 Список островов по плотности населения
 Центр народонаселения
 Урбанизация

Примечания

Литература

Ссылки 
 Плотность населения — Статья из Демографического энциклопедического словаря. — М.: Советская энциклопедия. Главный редактор Д. И. Валентей. 1985.
 Счётчик мирового населения (экстраполяция) — Центра демографии США
 Карта плотности населения Земли (1994) 
  (файл меток KMZ для Google Earth) , зеркало на archive.org

Население по странам
Демографическая теория
Географические термины